Courlande peut désigner :
 la Courlande, la région ouest de la Lettonie appelée Kurzeme en letton ;
 l'isthme de Courlande et la lagune de Courlande, à l'ouest de cette région
 le duché de Courlande, un État historique en Lettonie, recouvrant le Zemgale (ou Sémigalle) et le Kurzeme (ou Courlande) actuels ;
 le gouvernement de Courlande, une région administrée par la Russie impériale ;
 le groupe d'armées Courlande, un regroupement d'armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la poche de Courlande, encerclement par l'Armée rouge des armées de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale  ;
 Dorothée de Courlande, duchesse de Dino ;
 Courlande, un récit de voyage de Jean-Paul Kauffmann, Fayard, 2009.